Thrane ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Thrane (1917–2005), dänische Schauspielerin
 Josephine Thrane (1820–1862), norwegische Lehrerin und Journalistin
 Nanna Thrane 1854–1948), norwegische Autorin (Nanna Petrine Thrane), Schwester von Ragnhild
 Marcus Thrane (1817–1890), norwegischer Sozialist und Kopf der ersten norwegischen Arbeiterbewegung (Thranitter-Bewegung)
 Mathias Thrane (* 1993), dänischer Fußballspieler
 Paul Olsen Thrane (1751/53–1830), norwegischer Geschäftsmann
 Ragnhild Thrane (1856–1903, norwegische Malerin
 Waldemar Thrane (1790–1828), norwegischer Komponist, Violinist und Dirigent

Siehe auch:
 Walter Thräne (1926–1993), deutscher Nachrichtendienst-Mitarbeiter, Entführungsopfer und politischer Gefangener